Ма́ленга — топоним:

 Маленга — посёлок в Беломорском районе Республики Карелия.
 Маленга — населённый пункт при железнодорожной станции в Республике Карелия.
 Маленга — река в Беломорском районе Республики Карелии.

См. также